Индустриа́льный мост — названия мостов:

 Индустриальный мост — автодорожный мост через реку Охту в Санкт-Петербурге.
 Индустриальный путепровод — путепровод через железнодорожные пути в створе Индустриального проспекта в Санкт-Петербурге.
 Индустриальный путепровод — путепровод на пересечении улиц Борщаговской и Индустриальной (ул. Вадима Гетьмана) в Киеве.

См. также 
 Индустриальная улица
 Индустриальное шоссе
 Индустриальный переулок (Москва)
 Индустриальный проспект